Дми́трий Сини́цын:
 Синицын, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский двоеборец.
 Синицын, Дмитрий Фёдорович (1871—1937) — русский и американский биолог, профессор.